Pöyhä kan syfta på:

 Pöyhä, Nurmijärvi – en by i Nurmijärvi
 Pöyhä, Valkjärvi – en tidigare by i den före detta kommunen Valkjärvi